Ашагы-Кушчулар (, ) — село в Нагорном Карабахе на берегу реки Каркарчай. Согласно административно-территориальному делению Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей село, расположено в Аскеранском районе НКР. Согласно административно-территориальному делению Азербайджана село расположено в Шушинском районе Азербайджана. Село сильно пострадало в результате Карабахского конфликта.

Население 
До захвата в селе проживало исключительно азербайджанское население. По данным переписи 1921 года, в селе Кушчулар (Ашагы-Кушчулар, Орта-Кушчулар, Юхары-Кушчулар) проживало 239 человек — все азербайджанские тюрки (азербайджанцы). По данным Азербайджанской Советской Энциклопедии, на 1986 год в селе проживало 247 человек — все азербайджанцы.

История 

В советский период село входило в состав Нагорно-Карабахской автономной области. По итогам Карабахской войны 1991—1994 годов, так же как и большая часть НКАО, перешло под контроль Нагорно-Карабахской Республики.

География 
Село расположено на высоте  на берегу реки Каркарчай неподалёку от села Малыбейли, в  к северу от Шуши и в  от города Степанакерта.

Примечания 

Населённые пункты Нагорно-Карабахской Республики
Населённые пункты Шушинского района (Азербайджан)